

Cinema
The Undefeated – film documentario britannico del 1949 diretto da Paul Dickson
I due invincibili (The Undefeated) – film statunitense del 1969 diretto da Andrew V. McLaglen
The Undefeated – film documentario statunitense del 2011 diretto da Stephen K. Bannon

Letteratura
L'invitto (The Undefeated) – racconto breve di Ernest Hemingway
Gli invitti (The Undefeated) – romanzo di Irvine Welsh facente parte della raccolta Ecstasy